Timbuctoo, een Britse komische film uit 1933
 Timbuktu (1959), een Amerikaanse avonturenfilm uit 1959.
 Timbuktu (2014), een Frans-Mauritaanse film uit 2014.
 Timboektoe (film), een Nederlandse jeugdfilm uit 2007.